Alanngua bezeichnet:
 Alanngua (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Alanngua (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Alanngua (Fjord, bei Napasoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Alanngua (Fjord, Sermersuut), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland